Steve Jones může být:

 Steve Jones (biolog) (* 1944) – velšský biolog
 Steve Jones (hudebník) (* 1955) – anglický hudebník
 Steve Jones (atlet) (* 1955) – velšský atlet
 Steve Jones (moderátor) (* 1977) – velšský televizní moderátor